Canon EOS (Electo-Optical System) sustav je SLR fotoaparata uveden 1987. godine s Canonom EOS 650, koji je još uvijek u proizvodnji. Sustav je temeljen na objektivima EF navoja koji je zamijenio prethodni FD navoj. U većini zemalja Canon EOS ima najveći udio na tržištu, ali tu su i SLR-ovi iz Nikonove F serije, zatim Olympus, Sony, Pentax i ostali proizvođači.

EF objektivi

Za razliku od prethodne FD serije objektiva osmišljeni su tako da nema mehaničke veze između objektiva i samog tijela fotoaparata. Otvorom blende i fokusom moguće je upravljati preko tijela fotoaparata zahvaljujući električnom kontaktu. Objektivi iz EF serije namijenjeni su korištenju samo za Canon EOS digitalne fotoaparate. Koriste bajonetni navoj.

EOS sustav bljeskalica

Od prve proizvodnje EOS Speedlite bljeskalice prošle su niz mnogih promjena. Osnovna EOS Speedlite bljeskalica bila je proizvedena za posljednji fotoaparat u seriji s FD objektivima - T90. To je bilo prvo Canonov objektiv koji je koristio TTL sustav mjerenja svjetlosti. Taj sustav će napredovati i kasnije se koristiti u svim EOS fotoaparatima.

Canon EOS digitalni SLR fotoaparati

* Omogućen videozapis

Fotografija